

Prénom

Patronyme 

 Gonzalo Abán, un joueur de football argentin.

Géographie 

 Aban, une rivière dans le  Kraï de Krasnoïarsk en Russie ;
 Aban, un village dans le Kraï Krasnoyarsk en Russie ;
 Aban, une localité du Togo ;
 Aban, un cratère d'impact situé sur Mars.